ciò che è pertinente al Kirghizistan
 appartenente al gruppo etnico dei kirghisi
lingua kirghisa